Nyholm är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1150 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nyholm
 Agneta Nyholm Winqvist (född 1969), författare
 Anders Gjedde Nyholm (1861–1939), dansk general
 Arvid Nyholm (1866–1927), svenskamerikansk målare och grafiker
 Bengt Nyholm (född 1930), fotbollsmålvakt
 Didrik Nyholm (1858–1931), dansk ämbetsman
 Elsa Nyholm (1911–2002), botaniker, mossforskare
 Fredrik Nyholm (1835–1923), boktryckare
 Gustaf Nyholm (1880–1957), schackspelare
 Harald Nyholm (1872–1942), boktryckare
 Hjalmar Nyholm (1873–1905), akvarellmålare och grafiker
 Holger Vilhelm Nyholm (1862–1929), dansk geodet
 Johan Nyholm (aktiv 1700-talets mitt), gravör, ritare och manufakturist
 Johannes Nyholm (född 1974), regissör, animatör och manusförfattare
 Kurt Nyholm (1932–1996), germanist
 Karl-Georg Nyholm (1912–1991), zoolog
 Niklas Nyholm (född 1974), musikal- och melodifestivalartist
 Samuel Nyholm (född 1973), grafisk formgivare och illustratör
 Valdemar Nyholm (1829–1912), dansk jurist

Källor

Svenska efternamn